

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Robert Rauschenberg, (1925-2008), artiste plasticien américain ;

Toponymie
 Rauschenberg, municipalité allemande située dans l'arrondissement de Marbourg-Biedenkopf et dans le land de la Hesse

Homonymie de patronyme